

Persone
 Anthony Glaser (1490-1551) – pittore svizzero
 Donald Glaser (1926-2013) – fisico e neurobiologo statunitense, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1960
 Emile Glaser (1886–...) – calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Eduard Glaser (1855-1908) – arabista, archeologo ed esploratore austriaco
 Franjo Glaser (1913-2003) – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo
 Janice Kiecolt-Glaser (...) – psicologa statunitense
 Jon Glaser, propr. Jonathan Daniel Glaser (1968) – attore, comico, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Josef Glaser (1887-1969) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Markus Glaser (1880-1950) – vescovo cattolico rumeno
 Mechthild Gläser (1986) – scrittrice tedesca
 Milton Glaser (1929) – designer e illustratore statunitense
 Moritz Glaser, meglio noto col nome d'arte di Moritz Jahn (1995) – attore tedesco 
 Paul Michael Glaser (1943) – attore e regista statunitense
 Petra Gläser (1981) – ex cestista tedesca
 Tompall Glaser (1933-2013) – cantante statunitense

Personaggi immaginari
 Melanie Glaser – personaggio della serie di romanzi I diari delle streghe, della scrittrice Lisa Jane Smith

Altro
 Accoppiamento di Glaser – processo di accoppiamento tra due alchini terminali per formare un dialchino
 Diagramma di Glaser – metodo grafico per lo studio del fenomeno della condensa, usato nell'ingegneria civile
 Glaser-Dirks DG-300 – aliante veleggiatore monoposto

Pagine correlate
Glasser